Als Christusstatue oder Jesusstatue werden bezeichnet:

 Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasilien (1931)
 Christus von Otero, Palencia, Spanien (1931)
 Cristo degli abissi, Bronzestatue auf dem Meeresgrund der Bucht von San Fruttuoso, Italien (1954)
 Sagrado Corazón de Jesús, Alfambra (1956)
 Cristo Rei de Lubango, Lubango, Angola (1957)
 Tas-Salvatur, Gozo, Malta (1978)
 Cristo Resucitado (oder „Cristo Rey“), Tlalnepantla de Baz, Mexiko (1981)
 Cristo de la Concordia, Cochabamba, Bolivien (1994)
 zahlreiche Christus-König-Statuen

Siehe auch
 Cristo Rei
 Christussäule
 Liste der höchsten Christusstatuen